Rozgrywki o Puchar Włoch w piłce siatkowej mężczyzn w sezonie 2009/2010 (Coppa Italia A1) zainaugurowane zostały w grudniu 2009 roku. 

Rozgrywki rozpoczęły się od ćwierćfinałów, po których rozegrano półfinały i finał.

Finał rozegrany został 31 stycznia 2010 roku w PalaTerme w Montecatini-Terme.

Zdobywcą Pucharu Włoch została drużyna Itas Diatec Trentino.

Wyniki spotkań

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

 

Puchar Włoch w piłce siatkowej mężczyzn
2009 w piłce siatkowej
2010 w piłce siatkowej
2009 we Włoszech
2010 we Włoszech